Sócrates — filósofo grego
Sócrates, o Bom — rei da Bitínia
Sócrates de Constantinopla — historiador grego da igreja Cristã
Sócrates (futebolista) — futebolista brasileiro

Cinema
 Sócrates (1971), filme italiano
 Sócrates (2018), filme brasileiro

Desambiguações de antropônimos